Manehat (Mane Hat, ) bezeichnet mehrere geographische Objekte in Osttimor:

 den Suco und Ort im Verwaltungsamt Barique, Gemeinde Manatuto, siehe Manehat
 eine Aldeia im Verwaltungsamt Viqueque, Gemeinde Viqueque, siehe Caraubalo
 den Ort im Verwaltungsamt Balibo, Gemeinde Bobonaro, siehe Cowa
 den Ort und Aldeia im Verwaltungsamt Fatuberlio, Gemeinde Manufahi, siehe Clacuc